Bodó Sándor (1920–2013) festő
 Bodó Sándor (1943–2021) néprajzkutató, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója
 Bodó Sándor (1963–) politikus, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés volt elnöke, országgyűlési képviselő
 Bodó Sándor (1952–) bélyegtervező